Томислав Таушан је име једне од следећих особа:

 Томислав Таушан (доктор) — љекар и пуковник ВРС
 Томислав Таушан - бивши голман и тренер фудбалског клуба Спартак